Existuje více nositelů příjmení Pecháček:

základní tvar
 Cyril Pecháček (1899–1949) – český dirigent a skladatel
 František Pecháček – více nositelů
 Gabriel Pecháček (1855–1931) – český teolog
 Jaroslav Pecháček – více osob
 Judit Pecháček (* Bárdos, 1988) – slovenská herečka maďarského původu
 Ladislav Pecháček (* 1940) – český spisovatel a humorista
 Luboš Pecháček (1926–2007) – český sportovní komentátor
 Matěj Pecháček (1817–1896) – český politik, starosta Uherského Brodu a zemský poslanec
 Pavel Pecháček (1940–2023) – český novinář a manažer
 Šimon Pecháček (* 2000) – český fotbalový brankář
 Vladimír Pecháček (1909–1969) – český malíř a grafik

ženský tvar s přechýlením
 Dita Pecháčková (1975) – česká kuchařka a redaktorka
 Františka Pecháčková (1904–1991) – česká spisovatelka
 Ludmila Pecháčková (1906–1988) – česká subreta, tanečnice, žurnalistka a spisovatelka
 Marcela Pecháčková (1951) – česká novinářka, spisovatelka a komentátorka